Алкинский сельсовет — муниципальное образование в Чишминском районе Башкортостана.
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Закон Республики Башкортостан «Об изменениях в административно-территориальном устройстве
Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан», ст. 1, ч.189 (часть сто восемьдесят девятая введена Законом РБ от 21.06.2006 г. № 329-з)  гласит:
Изменить границы Аровского и Алкинского сельсоветов Чишминского района согласно представленной схематической карте, передав деревни разъезда Ключарево, Бочкаревка, Новомихайловка Аровского сельсовета Чишминского района в состав территории Алкинского сельсовета Чишминского района. 
.

Состав 
с. Узытамак,

д. Бахчи,

д. Богомоловка,

д. Бочкаревка,

д. Заводянка,

с. Илькашево,

д. Новомихайловка,

с. Салихово,

с. санатория "Алкино",

д. Санжаровка,

д. Алкино,

с. Уразбахты,

д. Шапоровка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чишминского района
Сельские поселения Башкортостана